Cane rosso – sinonimo del cuon (Cuon alpinus), canide asiatico
 Cane rosso (Red Dog) – racconto dello scrittore inglese Rudyard Kipling presente ne Il secondo libro della giungla
 Cane rosso – gioco di carte
 Cane rosso – soprannome di Akainu, personaggio del manga e anime One Piece
 Il cane rosso – film statunitense del 1962, meglio noto come Compagni d'avventura